Stevens Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Stevens Island (Oxford County, Maine)
 Stevens Island (Washington County, Maine)
 Stevens Island (Massachusetts)
 Stevens Island (Minnesota)
 Stevens Island (New Hampshire)
 Stevens Island (Rhode Island)

in Australien:
 Stevens Island (Northern Territory)